Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Paysandu Sport Club em partidas de futebol contra adversários internacionais (não-brasileiros).

Por adversário 
Atualizado em 5 de janeiro de 2011

 Mais vitórias do  no confronto.
 Mais vitórias do rival no confronto.
 Mais empates no confronto.

Legenda: AM = Amistoso; L = Libertadores; TA = Torneio Amistoso.

 Não estão computados:
 1952 - 0 x 1  Clube Militar de Futebol

Amistosos contra seleções nacionais

Ver Também

Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club